Cueva Negra o cueva negra puede hacer referencia a:

 Cueva Negra, Caravaca de la Cruz, Región de Murcia (España), es una cueva con restos neanderthales;
 La Cova Negra (en valenciano), Játiva, Comunidad Valenciana (España), es un paraje natural y la cueva con restos neanderthales dentro de él;
 Cueva Negra del Bosque, Alpera, Castilla-La Mancha (España), es un abrigo con pinturas rupestres prehistóricas;
 Cueva Negra, Alayor, Islas Baleares (España), es un yacimiento arqueológico;
 Santuario romano de la Cueva Negra, Fortuna, Región de Murcia (España), son los  restos de unas termas romanas;
 cueva Negra de la Marchuquera Alta, Gandía, Comunidad Valenciana (España), es una cueva con restos neolíticos (cultura del vaso campaniforme);
 Cueva Negra de Montanejos, en la comarca del Alto Mijares en Castellón, España, con restos del neolítico.